Макей Володимир Володимирович (;  , Некрашевичі, Гродненська область, Білоруська РСР, СРСР —  , Мінськ, Білорусь) — білоруський державний діяч і дипломат, Міністр закордонних справ Республіки Білорусь з 20 серпня 2012 року.
 Клан Макей () — він же: Макей, Маккей, МакКой, Мак Аойд — гірський клан Шотландії.